Юрий Рыбин:
 Рыбин, Юрий Валентинович (род. 1963) — советский и российский легкоатлет-копьеметатель.
 Рыбин, Юрий Николаевич (1939—2021) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.